Doelenstraat (Almelo)
 Doelenstraat (Alkmaar)

 Oude Doelenstraat (Amsterdam)
 Oude Doelenstraat (Hilversum)

 Nieuwe Doelenstraat (Amsterdam)
 Nieuwe Doelenstraat (Zevenaar)